Der Kanton Desvres ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Boulogne-sur-Mer, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France. Sein Hauptort ist Desvres. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 Claude Prudhomme (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 52 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Desvres aus den 23 Gemeinden Alincthun, Bainghen, Bellebrune, Belle-et-Houllefort, Bournonville, Brunembert, Colembert, Courset, Crémarest, Desvres, Henneveux, Longfossé, Longueville, Lottinghen, Menneville, Nabringhen, Quesques, Saint-Martin-Choquel, Selles, Senlecques, Vieil-Moutier, Le Wast und Wirwignes. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 173,31 km2.

Desvres